Scheinfeld bezeichnet:

 Scheinfeld, Stadt im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim in Mittelfranken
 Landkreis Scheinfeld, ehemaliger Landkreis in Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Scheinfeld

Scheinfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Jörg Scheinfeld (* 1970), deutscher Rechtswissenschaftler